La grande-commune (en hongrois : nagyközség) désigne de nos jours les localités hongroises qui, sans posséder le titre de ville, vérifient les conditions légales suivantes :
 la population est supérieure à  habitants,
 ou bien, dérogeant à la règle de population, la localité a hérité de la période communiste du rang de grande-commune, attribué alors en fonction de son « caractère citadin ou rôle touristique particulier »,
 dans le cas où la commune est le siège d'un notaire commun à plusieurs communes (körjegyző), le bureau de mairie (polgármesteri hivatal) ne lui confie pas ses fonctions comme dans les simples communes (notamment préparation et administration du conseil municipal képviselő-testület), mais y participe obligatoirement.
L'usage de la dénomination n'est pas obligatoire. L'enregistrement s'effectue auprès du ministère de l'Intérieur.
Elle désignait également un rang communal qui a existé au sein de l'ancien Royaume de Hongrie.

L'Office des Statistiques (Központi Statisztikai Hivatal, KSH) dénombrait 105 grandes-communes en 2013.

Voir aussi

Articles connexes 
 Localité (Hongrie)

Liens externes 

 Office des Statistiques
 City Population
 World Gazetteer